

Musica 
 Borrowed Time – singolo degli Styx del 1980
 Borrowed Time – album discografico del gruppo Diamond Head (1982)
 Borrowed Time – canzone di John Lennon e Yōko Ono (1984)

Altro 
 Borrowed Time – cortometraggio diretto da Andrew Coats e Lou Hamou-Lhadj (2016)
 Borrowed Time – videogioco del 1985 per vari computer